John Rodgers (baronet) (1906–1993)

Wojskowi:
 John Rodgers (1772–1838)
 John Rodgers (1812–1882)
 John Rodgers (1881–1926)